Brattholmen ist der Name folgender Inseln und Schären in Norwegen:

 Brattholmen (Lebesby) – Insel in der norwegischen Gemeinde Lebesby
 Brattholmen (Sula) – Insel in der norwegischen Gemeinde Sula
 Brattholmen (Rodøy) – Insel in der norwegischen Gemeinde Rødøy
 Brattholmen (Meløy) – Insel in der norwegischen Gemeinde Meløy
 Brattholmen (Ålesund) – Insel in der norwegischen Gemeinde Ålesund

Andere Verwendungen von Brattholmen:

 Brattholmen (Øygarden) – Ortschaft in der norwegischen Gemeinde Øygarden